Saasen ist der Name folgender Orte:

 Saasen (Neuenstein) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Saasen (Reiskirchen) im Landkreis Gießen